Белая гвардия может иметь следующие значения:
 Белая гвардия — альтернативное название Белой армии времен Гражданской войны в России.
 «Белая гвардия» — роман Михаила Булгакова.
 «Белая гвардия» — телесериал 2012 года режиссёра Сергея Снежкина (по мотивам романа Михаила Булгакова «Белая гвардия»).
 «Белая гвардия» — московская музыкальная группа, созданная Зоей Ященко.
 «Белая гвардия» — словенская профашистская и антикоммунистическая организация.

См. также 
 «Бег» — художественный фильм 1970 года режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова (по мотивам произведений Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море»)
 
 
 Чёрная гвардия